Фамилија Естрада има више значења:

 Фамилија Естрада, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Естрада, Ехидо Кулијакан (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Естрада, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику